

Patronyme 
 Ludivine Bruet, footballeuse française.
 Philippe Bruet, journaliste français.
 Théodore Bruet (1842-1932), chanteur et compositeur français. 

Homonymie de patronyme